Amorosi bezeichnet:
 
 Amorosi (Kampanien), eine italienische Gemeinde in der Region Kampanien
 Cavatappi, eine italienische Pastasorte

Amorosi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Amorosi (1660–1738), italienischer Maler des Barock
 Vanessa Amorosi (* 1981), australische Popsängerin und Songwriterin